Иван Шаховской:
 Шаховской, Иван Андреевич (?—1811) — русский князь, генерал от инфантерии.